Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Apia International Sydney 2013 nastoupilo třicet hráček. Obhjákyní titulu byla Běloruska Viktoria Azarenková, která se rozhodla turnaje nezúčastnit.

Druhý start v sezóně proměnila nejvýše nasazená Polka Agnieszka Radwańská ve druhý titul, když ve finále deklasovala slovenskou tenistku Dominiku Cibulkovou bez ztráty gamu 6–0 a 6–0.

Nasazení hráček 
  'Agnieszka Radwańská (vítězka)
  Angelique Kerberová (semifinále)
  Sara Erraniová (čtvrtfinále)
  Li Na (semifinále)
  Petra Kvitová (1. kolo)
  Samantha Stosurová (1. kolo)
  Caroline Wozniacká (2. kolo)
  Naděžda Petrovová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Apia International Sydney 2013